

Geografia 
 Nanbu – località giapponese nella prefettura di Aomori
 Nanbu – località giapponese nella prefettura di Tottori
 Nanbu – località giapponese nella prefettura di Yamanashi
 Contea di Nanbu – contea della Cina

Altro 
 Clan Nanbu – clan giapponese
 Yoshinao Nanbu – karateka giapponese